Ел Еспино де Абахо има више значења:

 Ел Еспино де Абахо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Еспино де Абахо (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику